K41 ou K.41 peut faire référence à :

Médecine 
 Hernie crurale, d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 Concerto no 4 en sol majeur, K. 41, concerto de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 41, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres